Удришская волость () — одна из 26 территориальных единиц Краславского края Латвии. Граничит с городом Краслава, Краславской, Извалтской, Комбульской и Каплавской волостями своего края, а также с Салиенской и Науенской волостями Даугавпилсского края. Административным центром волости является село Аугсткалне.

Населенные пункты 
 среднее село Аугсткалне — 496 жителей
 среднее село Боровка — 154 жителя
 среднее село Тартакс — 141 житель
 среднее село Краславас стация (железнодорожная станция Краславы) — 118 жителей
 малое село Приносини — 10 жителей

Ссылки 
 Официальный сайт Краславского края
 Информация о волости в топонимической базе данных

Примечания